Ви́ктор Ива́нович Богда́нов:
 Богданов, Виктор Иванович  (1918—1948) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Виктор Иванович (род. 1960) — советский и российский игрок в го, 5-кратный чемпион Европы, ЗМС России.